Die Proximus Diamond Games 2005 waren ein Damen-Tennisturnier in Antwerpen. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II war Teil der WTA Tour 2005 und fand vom 12. bis 20. Februar 2005 statt.

Das Einzelfinale gewann Amélie Mauresmo gegen Venus Williams mit 4:6, 7:5 und 6:4. Im Doppel setzten sich Cara Black und Els Callens mit 3:6, 6:4 und 6:4 gegen die Paarung Anabel Medina Garrigues/Dinara Safina durch.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Proximus Diamond Games 2005 fand vom 12. bis 14. Februar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel und ein Platz im Doppel für das jeweilige Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Antwerpen